Tommy is de Engelse verkleining van de naam Thomas (voornaam).

Tommy kan verwijzen naar:
 Een Brits militair, zie Thomas Atkins;
 Tommy (rockopera), rockopera van The Who, gebaseerd op het verhaal over Tommy Walker;
 of de gelijknamige film: Tommy (film)
 Thompsonpistoolmitrailleur, Amerikaans machinepistool;
 Tommybars, onderdelen van een Britse fiets;
 Tommy (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 Tommy (duif)
Of Tommy kan staan voor een van de volgende personen (in alfabetische volgorde):

 Tommi Mäkinen, Fins rally-rijder;
 Tommie Christiaan, Nederlands zanger en acteur;
 Tommie van der Leegte, Nederlands voetballer;
 Tommie (Muppet), personage uit Sesamstraat;
 TOMMY, Nederlands dj/producer;
 Tommy Bolin, rockgitarist van onder andere Deep Purple;
 Tommy Cooper, Brits komiek en illusionist;
 Tommy Douglas, Canadees minister;
 Tommy Emmanuel, Australisch jazz/folk-gitarist;
 Tommy Engel, Duits muzikant; 
 Tommy Haas, Duits tennisser;
 Tommy Hilfiger:
 Tommy Hilfiger (persoon), Amerikaans modeontwerper;
 Tommy Hilfiger (merk), merk van de Tommy Hilfiger Corporation;
 Tommy Hilfiger Corporation, Amerikaans bedrijf dat sportieve mannen- en vrouwenkleding, jeans en kinderkleding ontwerpt, produceert en verkoopt;
 Tommy Körberg, Zweeds zanger en acteur;
 Tommy Lee Jones, Amerikaans acteur;
 Tommy Lee, drummer van Mötley Crüe en Methods of Mayhem;
 Tommy Prim, voormalig Zweeds wielrenner;
 Tommy Seebach (Tommy Seebach Mortensen), Deens musicus;
 Tommy Sheridan, Schots politicus;
 Tommy Steiner, Duits muzikant;
 Tommy Vercetti, personage;
 Tommy Walter, Amerikaans muzikant;
 Tommy Werner, Zweeds topzwemmer;
 Tommy Wieringa, Nederlands schrijver.